Toponímia:
 Illes Marshall, república d'illes a l'oceà Pacífic
 Marshall (Alaska) 
 Marshall (Arkansas) 
 Marshall (Califòrnia) 
 Marshall (Carolina del Nord) 
 Marshall (Dakota del Nord) 
 Marshall (Illinois)
 Marshall (Indiana)
 Marshall (Michigan) 
 Marshall (Minnesota) 
 Marshall (Missouri) 
 Marshall (Oklahoma) 
 Marshall (Nova York) 
 Marshall (Texas) 
 Marshall (Virgínia)
 Marshall (Comtat de Dane), localitat del comtat de Dane (Wiskonsin)
 Marshall (Comtat de Richland), localitat del comtat de Richland (Wiskonsin)
 Marshall (Comtat de Rusk), localitat del comtat de Rusk (Wiskonsin)
 Pas Marshall, pas de muntanya a Colorado
 Comtat de Marshall diversos comtats 
 Biografies:
 Cognom:
 Alfred Marshall (Bermondsey, Londres, 1842 – 1924), economista 
 Barry Marshall (Kalgoorlie, 1951), metge i professor universitari australià 
 Frank Marshall, diversos personatges 
 Garry Marshall (Nova York, 1934) actor, director, guionista i productor estatunidenc.
 George Marshall (Uniontown, Pennsilvània, 1880 – Washington DC, 1959), militar i polític nord-americà
 George Marshall (Chicago, Illinois, 29 de desembre de 1891 − Los Angeles, Califòrnia, 17 de febrer de 1975) director i guionista estatunidenc.
 Joseph Marshall III escriptor sioux de la reserva Rosebud
 Kristal Marshall (1983), model i lluitadora professional nord-americana
 Thomas Humphrey Marshall (Londres, 19 de desembre de 1893 - Cambridge, 29 de novembre de 1981), sociòleg britànic
 Nom:
 Marshall McLuhan (Edmonton, 1911 – Toronto, 1980) educador, filòsof i estudiós canadenc
 Marshall Teague (1922, Daytona Beach, Florida), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 Marshall Sahlins (Chicago, 1930).
 Marshall Warren Nirenberg (Ciutat de Nova York, 1927 - 2010) bioquímic i genetista estatunidenc 
 Organitzacions:
 Marshall Aerospace, fabricant d'enginyeria aeroespacial de Cambridge
 Marshall Amplification, fabricant d'amplificadors de guitarra elèctrica
 Air Marshall Islands, aerolínia de les illes Marshall
 Acadèmia Marshall, acadèmia de música barcelonina
 United States Marshals Service 
 Marshall School of Business, escola de negocis de la University of Southern California
 Marshall University, a Huntington (Virgínia de l'Oest)
 Marshall Thundering Herd, equip esportiu universitari 
 Marshall Chess Club, club novaiorquès 
 Centre de Vol Espacial Marshall de la NASA
 Pla Marshall, dissenyat pel Secretari d'Estat dels Estats Units George Marshall per a reconstruir els països aliats d'Europa després de la segona Guerra Mundial i allunyar-los del comunisme
 Pel·lícules:
 We Are Marshall sobre un accident d'avió que va matar la majoria de membres de l'equip de futbol americà de la Marshall University football
 Bienvenido, Mister Marshall pel·lícula sobre el franquisme a Espanya i el Pla Marshall
 Armada: USS Marshall i USS Hunter Marshall de la Marina dels Estats Units d'Amèrica 
 Informàtica: el procés de serialització
 Música: The Marshall Mathers LP segon disc del cantant Eminem publicat l'any 2000 
 Miscel·lània:
 Marshallville
 Marshallton, localitat de Pennsilvània
 Marshalltown, localitat d'Iowa
 Pàgines que comencen per «Marshall»
 Pàgines amb títols que contenen el terme «Marshall»